Алексей Мака́ренко:
 Макаренко, Алексей Алексеевич (1860—1942) — русский фольклорист и этнограф.
 Макаренко, Алексей Иосифович (1920—1991) — Герой Советского Союза.